Svetovni pokal v alpskem smučanju 1968 je druga sezona Svetovnega pokala v alpskem smučanju Mednarodne smučarske organizacije, ki je potekal med 4. januarjem in 7. aprilom 1968. Skupna zmagovalca svetovnega pokala sta postala Nancy Greene in Jean-Claude Killy.

Koledar

Moški

Ženske

Moški seštevki

Skupni seštevek

Smukaški seštevek

Veleslalomski seštevek

Slalomski seštevek

Ženski seštevki

Skupni seštevek

Smukaški seštevek

Veleslalomski seštevek

Slalomski seštevek

Pokal narodov

Skupno

Moški

Ženske

Viri 
 (moški)
 (ženske)

1968
1968 v športu